Ester o Esther o Éster hacen referencia a varios artículos:

Personas
 Ester, nombre propio femenino.

Religión
 Ester (Biblia), heroína bíblica, reina de Persia;
 Libro de Ester, del Antiguo Testamento, que tiene por protagonista a Ester, reina de Persia;

Localidades
 Ester (Alaska), Estados Unidos;

En Argentina
 Colonia Esther, departamento San Justo, provincia de Santa Fe;
 Pueblo Esther, departamento Rosario, provincia de Santa Fe;

Además
 Éster, compuestos orgánicos derivados de ácidos orgánicos o inorgánicos oxigenados.
 Ester (verbo), empleado en Bolivia;